Россен () — датская фамилия. 

Известные носители:

 Россен, Мортен (род. 1971) — датский аккордеонист.
 Россен, Роберт (1908—1966) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.